кт — килотонна — единица измерения массы.
 кт — килотонна — тротиловый эквивалент.
 КТ — компьютерная томография — метод исследования в медицинской визуализации.

См. также 
 КТ (значения)